

Localidades
Summerfield (Ohio)
Summerfield (Illinois)
Summerfield (Kansas)
Summerfield (Carolina do Norte)
Ou ainda:
New Summerfield

Outros
7344 Summerfield

Desambiguações de topônimos